

Wydarzenia 

 Europa
 Pompejusz wprowadził ład w Hiszpanii

Urodzili się 
 Herod Wielki, król Judei z łaski Rzymu (ur. 73 lub w 72 p.n.e.; zm. 4 p.n.e.)

Zmarli 
 Kwintus Sertoriusz, wódz rzymski, został zamordowany